Grandval (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme
Grandval (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern